Роман Скамене (; род. ) — чешский актёр кино, театра и телевидения.

Биография 
Роман Скамене родился в Плане. Дебютировал в кино в детстве, в 1967 году. Выступал в телевизионных сказках. По причине низкого роста (160 см) он долго играл роли мальчиков. В последние годы из-за проблем с алкоголем выступает редко.

Избранная фильмография 
  — Тайна головоломки / Záhada hlavolamu (телесериал)
  — Решительная барышня / Odvážná slečna
  — Принц и нищий / Princ a chuďas
  — Девушка на метле / Dívka na koštěti
  — Гонщик категории риска / Jezdec formule risk
  — Освобождение Праги / Osvobození Prahy
  — Отель «Пацифик» / Zaklęte rewiry / Dvojí svět hotelu Pacifik
  — Завтра встану и ошпарюсь чаем / Zítra vstanu a opařím se čajem
  — Больница на окраине города / Nemocnice na kraji města (телесериал)
  — Секрет стали / Tajemství Ocelového města
  — Как надуть адвоката / Jak napalit advokata
  — Любовь со второго взгляда / Láska na druhý pohled
  — Медсестрички / Sestřičky
  — Принц-самозванец / Falešný princ
  — Смерть прекрасных косуль / Smrt krásných srnců
  — Боны и покой / Bony a klid
  — Близнецы в зоопарке / Dva lidi v ZOO
  — О рассеянном чернокнижнике / O zapomnětlivém černokněžníkovi
  — Танковый батальон / Tankový prapor
  — Нагота на продажу / Nahota na prodej
  — Дорога через ад / Cesta peklem
  — Кожаное солнце / Kožené slunce

Примечания

Ссылки 
 Актёр на сайте csfd.cz

Родившиеся в Плане